Марко Окорн (Љубљана, 4. април 1951)  је био југословенски и  словеначки глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те_
|-
| 1974. || Револуција (кратки филм || /
|-
| 1975. || Живе везе (ТВ филм) || /
|-
| 1976. || Удовиштво Каролине Жашлер  || Лојз
|-
| 1979. || Драга моја Иза  || Белогардист
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Трансфер  || Пена
|-
| 1982. || Беседни заклад || /
|-
| 1986. || Корморан || Натакар
|-
| 1987. || Прави гусар || /
|-
| 1988. || -{P.S. Post Scriptum}- || Стане
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1991. || Пример Феликс Лангус али Како ујети свободо || Директор
|-
| 1991. || Триангел || /
|-
| 1994. || Тантадруј || /
|-
| 1996. || Петер ин Петра (ТВ филм) || Директор
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2001. || Двојне почитнице (ТВ филм) || Шиме
|-
| 2002. || Позабљени заклад || Командир
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.-те
|-
| 2014. || Инферно || Сусед
|-
| 2015. || Нова двајсета || Стане
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1951.
Словеначки глумци
Југословенски глумци
Љубљанчани